Acquarossa peut désigner :
 Acquarossa, une commune suisse du canton du Tessin ;
 Acquarossa, un ancien centre étrusque situé aujourd’hui en Italie.